Geestdrift is een Utrechts tijdschrift voor de Faculteit Geesteswetenschappen, dat sinds juni 2005 verschijnt in een oplage van 2000 exemplaren. Het is de opvolger van De Marge, die in maart 2004 is opgeheven. Het doel is om, meer dan De Marge, een tijdschrift te zijn dat herkenbaar is als faculteitsblad. Het wil aandacht besteden aan studentenleven, organisatorische zaken binnen de faculteit en alle studierichtingen.

Oprichting
Geestdrift is opgericht door een groep bestuurlijk actieve studenten die vonden dat de toenmalige letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht een studentenblad hoorde te hebben. De studenten wisten dat de faculteit nog geen directe bestemming had voor het budget dat tot 2004 naar De Marge ging en stelde een zevenkoppige redactie samen uit studenten van verschillende studierichtingen. In de eerste redactievergadering in januari 2005 werd de naam Geestdrift gekozen. Dit is een verwijzing naar de nieuwe Faculteit Geesteswetenschappen, die in de nabije toekomst zou ontstaan uit Letteren, Godgeleerdheid en Wijsbegeerte, en naar de Drift, de straat waar de fusiefaculteit zijn belangrijkste panden zou hebben.

Het tijdschrift
Het tijdschrift heeft sinds de oprichting vier reguliere edities per jaar. Sinds 2007 verschijnt ook nog eens jaarlijks een eerstejaarsnummer, dat is gericht op nieuwe studenten. Het wordt in full-colour gedrukt en telt meestal 24 pagina's. Sinds 2008 staat bijna altijd een Bekende Nederlander op de voorkant, die in het blad wordt geïnterviewd. Voorbeelden zijn Arthur Japin, Spinvis, Ronald Giphart, Herman Koch, Nasrdin Dchar, Arjen Lubach, Hanna Verboom, Rob Wijnberg, Joris Linssen, Youp van 't Hek en Lauren Verster. Vaste rubrieken zijn "Wat komt er van alfa's terecht" over de carrière van een oud-student, "De Klassieker" waarin klassieke werken onder de loep worden genomen en "Met de deur in huis" over bijzondere studentenkamers.

Kritiek op artikel over escortbureau
In maart 2011 publiceerde Geestdrift een interview met "Zoë Vialet", eigenares van een escortservice dat alleen gebruikmaakt van studentes. Vialet poseerde op de coverfoto, met op de achtergrond een mannelijke en vrouwelijke redacteur in deels ontklede toestand. De organisatie Kritische Studenten Utrecht protesteerde tegen de "pure minachting van arme studentes" die uit het artikel zou spreken en riep op tot het sturen van boze mails aan de redactie. Ook de Universiteit Utrecht liet weten ongelukkig te zijn met de publicatie.

Oud-redacteuren
Volgens een artikel in het jubileumnummer uit februari 2015 is een aantal oud-redacteuren na de studie in de journalistiek terechtgekomen (onder meer bij NPO Radio 1, BNR Nieuwsradio en NRC Handelsblad). Andere oud-redacteuren werken bijvoorbeeld bij een uitgeverij, in de culturele sector, als wetenschapper of als rijksambtenaar.

Externe link
 Geestdrift

Studentenblad